Булько́во () — деревня в Брестском районе Брестской области Белоруссии, в составе Тельминского сельсовета. Население — 67 человек (2019).

География 
Деревня находится в 18 км к востоку от центра города Брест, на реке Мухавец. Напротив находится одноимённая деревня Жабинковского района. В 1,5 км к северу от деревни проходит автомагистраль .

История 
В письменных источниках упоминается с XVI века как имение Брестского повята Подляшского воеводства ВКЛ. После Третьего раздела Польши 1795 года в Российской империи, с 1801 года — в Гродненской губернии. Принадлежала Ожаровским, а с 1808 года — Чапским.

В 1905 году — деревня Заречье Рогознянской волости Кобринского уезда, 26 дворов.

Согласно Рижскому мирному договору (1921) деревня вошла в состав межвоенной Польши, где принадлежали гмине Рогозно Кобринского повета Полесского воеводства.

С 1939 года в составе БССР.

Население

Литература

Примечания 

Населённые пункты Брестского района
Тельминский сельсовет (Брестская область)